Malronce est le second tome de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Résumé 
Trois adolescents américains, Matt, Tobias et Ambre, vivent dans un monde transformé par une catastrophe naturelle appelée la "Tempête". L'alliance qu'ils forment tente de se rendre au Sud, territoire peuplé des derniers adultes ayant survécu à la Tempête. Ceux-ci sont dirigés par une reine nommée Malronce qui s'oppose aux enfants et aux adolescents qui ont survécu, appelés les "Pans". Matt, Tobias et Ambre sont à la recherche de réponses à leur question : quelle est la raison qui pousse les "Cyniks" (le nom donné aux adultes) à enlever et tenir en captivité des Pans ? Pourquoi donc veulent-ils trouver Matt ? La survie des enfants est-elle compromise ? Pour cela, les trois protagonistes du roman vont devoir faire preuve de ruse et d'acharnement.

Éditions imprimées

Livre audio

Œuvres associées 
Le compositeur français Thomas Kubler a écrit une suite musicale de 90 minutes basée sur le roman, publiée le  sur YouTube.

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2009
2009 en fantasy